Warnant kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Warnant-Dreye, ort, Vallonien, Province de Liège, 
 Warnant (ort i Belgien), Vallonien, Province de Namur, 

Robotskapade Belgienförgreningar